Buschdorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Buschdorf (Bonn), Ortsteil von Bonn
 Buschdorf (Zechin), Ortsteil von Zechin in Brandenburg

in Polen:
 Zakrzewo (Powiat Złotowski) (1935–45: Buschdorf, Kreis Flatow/Pommern) in der Woiwodschaft Großpolen
 Budziszewko (früher: Buschdorf, Kreis Obornik/Posen) in der Gmina Rogóźno, Powiat Grudziądzki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Sonstige:
 Buschdorf (Helperknapp), Ortsteil von Helperknapp in Luxemburg
 „Buschdorf“, ehemalige Siedlung in Vernon, siehe Laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques#Das Buschdorf

Siehe auch:

 Büschdorf
 Buschendorff